Борис Андреевич Коловандин (1938—1998) — советский и белорусский учёный-механик, академик АН Белоруссии, лауреат премии Совета Министров СССР.

Биография 

Борис Коловандин родился 21 января 1938 года в Архангельске. В 1961 году он окончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института, после чего проживал и работал в Харькове. В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию в Институте чёрной металлургии Госплана Украинской ССР, после чего уехал в Минск. Работал сначала старшим научным сотрудником, затем заведующим лабораторией турбулентности Института тепло- и массообмена Академии наук Белорусской ССР.

Коловандин внёс большой вклад в исследование турбулентности и процессов переноса в жидкостях. Являлся автором большого количества научных работ в этих областях. За прикладные исследования в области навигации подводных объектов и снижения их гидродинамического сопротивления при движении в жидких средах ему была присуждена премия Совета Министров СССР 1982 года. Кроме того, внёс большой вклад в разработку и пуск в эксплуатацию оборудования для очистки и утилизации загрязнённых вод. В 1989 году Коловандин был избран членом-корреспондентом Академии наук Белорусской ССР, а в 1994 году — академиком Академии наук Белоруссии. Научную деятельность совмещал с педагогической работой в Белорусском государственном университете и ряде университетов за рубежом. Под его руководством были защищены 2 докторских и 10 кандидатских диссертаций.

Умер 7 июня 1998 года, похоронен на Восточном кладбище Минска.

Примечания

Литература 
 Калавандзін Барыс Андрэевіч // Беларусь: энцыклапедычны даведнік / Рэдкал. Б. І. Сачанка (гал. рэд.) і інш.; Маст. М. В. Драко, А. М. Хількевіч. — Мінск: БелЭн, 1995. — С. 355. — 800 с.: іл. — 5000 экз. ISBN 985-11-0026-9.

Ссылки 
 Коловандин Борис Андреевич в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси
 Памяти учёного: КОЛОВАНДИН Борис Андреевич // Национальная академия наук Беларуси
 Некролог в «Инженерно-физическом журнале» // Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси

Механики СССР
Члены-корреспонденты Академии наук Белорусской ССР
Академики Национальной академии наук Беларуси
Похороненные на Восточном кладбище Минска
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета